

Palmarès

Allenatore

Competizioni nazionali

Kallithea: 2009-2010 (gruppo 1)

Collegamenti esterni